Walter Krüger ou Walter Krueger peut désigner :
 Walter Krueger (1881-1967), général américain, commandant la  pendant la guerre du Pacifique ;
  (1888-1971), architecte allemand de monuments publics, dont le mémorial de Tannenberg ;
 Walter Krüger (1890-1945), général allemand de la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Walter Krüger (1892-1973), général allemand de la Heer (armée de terre de la Wehrmacht) pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Walter Krüger (né en 1930), athlète allemand.